Die Faust des Schicksals steht für:

 Die Faust des Schicksals (1917), deutscher Stummfilm von Alwin Neuß
 Die Faust des Schicksals (1921), deutscher Stummfilm von Alfred Schirokauer